Nannetti ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Patrick Nannetti (1851–1915), irischer Politiker
 Romano Nannetti (1845–1910), italienischer Maler und Opernsänger (Bass)